Allerheiligen steht für:

 Allerheiligen, ein christlicher Feiertag

Allerheiligen heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Allerheiligen im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Allerheiligen im Mürztal, Gemeinde in der Obersteiermark, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Allerheiligen bei Wildon, Gemeinde in der Südweststeiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

weitere Orte, Gemeindeteile:
 Allerheiligen (Jettingen-Scheppach), Wohnplatz der Gemeinde Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Allerheiligen (Markdorf), Ortsteil der Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Allerheiligen (Neuss), Ortsteil der Stadt Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Allerheiligen (Oppenau), Ortsteil der Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Allerheiligen (Sulz am Neckar), Ortsteil der Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Allerheiligen (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Allerheiligen (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern

 Allerheiligen (Schärding), Stadtteil von Schärding in Oberösterreich
 Allerheiligen (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Steiermark
 Allerheiligenhöfe, ein Wohngebiet in Innsbruck-Hötting (Name als Stadtteil)

 Allerheiligen SO,  Weiler in der Gemeinde Grenchen, Kanton Solothurn
 Allerheiligenberg, Ort in der Gemeinde Hägendorf, Kanton Solothurn (Allerheiligen bei Belchenflue)

 Wszechświęte (Oleśnica), Ort in der Gemeinde Oleśnica, Polen (ehemals Kreis Oels)
 Vyšehorky, Ort in Tschechien
 Pinkamindszent, Ort in Ungarn

sowie:
 zahlreiche Kirchen, siehe Allerheiligenkirche
 diverse Klöster, siehe Allerheiligenkloster

Allerheiligen ist der Name folgender Personen:
 Johann Diedrich Allerheiligen (1875–1937), Kaufmann, Politiker (DDP) und Bremer Senator (1925–1933)

Siehe auch: